Bensonville City kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Bensonville, regionhuvudort, Montserrado County, 
 Bensonville City (klan i Liberia), Montserrado County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar